Nisse Hult kan syfta på:

 Nisse Hult – en fiktiv person i den klassiska sketchen Skattkammarön (sketch)
 Nisse Hult (tidning) – tidigare medlemstidning för Grön Ungdom
 Nisse Hults historiska snedsteg – en svensk TV-serie

Se även
 Nils Hult (1939–), en svensk fotbollsmålvakt